Åsbo kan syfta på:

 Åsbo socken – socken i Östergötland
 Åsbo landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län
 Åsbo församling – en tidigare församling i Linköpings stift
 Åsbo kyrka – en kyrkobyggnad i Boxholms församling.
 Åsbo, Boxholms kommun – kyrkbyn i Åsbo socken
 Åsbo distrikt – ett distrikt i Boxholms kommun och Östergötlands län
 Åsbo kontrakt – ett tidigare kontrakt i Lunds stift
 Norra Åsbo härad — ett tidigare härad i norra Skåne
 Södra Åsbo härad – ett tidigare härad i nordvästra Skåne
 Åsbo, Hedesunda socken – en liten nedlagd by